Михара:

Топонимы 
 Михара (вулкан) — вулкан на японсм острове Идзуосима.
 Михара (город) — город, расположенный на острове Хонсю в префектуре Хиросима региона Тюгоку. 
 Михара (село) — село, расположенное на острове Сикоку в префектуре Коти региона Сикоку.

Известные носители 
 Михара, Маи (род. 1999) — японская фигуристка-одиночница.
 Михара, Тадаси (род. 1955) — японский боксёр.
 Пути Кайсар Михара (род. 1986) — австрийская фотомодель.